Dombert ist der Familienname folgender Personen: 

 Andreas Dombert (* 1979), deutscher Gitarrist
 Matthias Dombert (* 1955), Professor der Rechtswissenschaften

Siehe auch:
 Dombart
 Dompert